Knille steht für:

schweizerische Bezeichnung für Kneipe
Otto Knille (1832–1898), deutscher Maler